Александр Байков:
 Байков, Александр Александрович (1870—1946) — российский учёный-химик, металлург и педагог.
 Байков, Александр Алексеевич (1929—2023) — Герой Социалистического Труда.
 Байков, Александр Львович (1874—1943) — русский юрист и правовед, ординарный профессор.
 Байков, Александр Павлович (род. 1964) — советский футболист.